Tieleman ist der Familienname folgender Personen:
 Laurence Tieleman (* 1972), ehemaliger italienischer Tennisspieler
 Melchior Gommar Tieleman (1784–1864), auch: Melchior Gommar Tielemann und Melchior Thielemann, belgischer und Königlich Hannoverscher Hofmaler

Siehe auch:
 Tielemann
 Thielemann